Charles Compton kan syfta på bland andra:

*Charles Compton, 7:e earl av Northampton (1737–1763), brittisk diplomat
Charles Compton, 1:e markis av Northampton (1760–1828), brittisk peer
Charles Compton, 3:e markis av Northampton (1816–1877), brittisk peer